Полный список призёров Олимпийских игр по фехтованию среди женщин в 1924—2020 годах.

Призёры в индивидуальных соревнованиях

Шпага

Рапира

Сабля

Призёры в командных соревнованиях

Шпага

Рапира

Сабля 

Соревнования по фехтованию